{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 24 июня — 22 августа 1995
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Страсбур
  Бордо
| кол-во игр       = 136
| кол-во голов     = 448
}}Кубок Интертото 1995''' — был 35-м розыгрышем Кубка Интертото и первым розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Впервые после долгого перерыва в этом сезоне вслед за групповым раундом игрался турнир на выбывание. Два победителя полуфиналов («Страсбур» и «Бордо») получили путёвки в Кубок УЕФА.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10 

* Примечание. «Кошице» по итогам сезона в национальном чемпионате также был заявлен в предварительный раунд Кубка УЕФА, матчи которого по датам соответствовали полуфиналам Кубка Интертото.

Группа 11

Группа 12

Отбор лучших 
Среди команд, занявших в своих группах вторые места, были отобраны четыре участника 1/8 финала.

1/8 финала 
Матчи прошли 29 июля 1995 года.

Четвертьфиналы 
Матчи прошли 2 августа 1995 года.

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 8 августа, ответные — 22 августа 1995 года.

|}

Финал не игрался, победители полуфинала получили путёвки в Кубок УЕФА.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 1995 году